

Patronyme 
Faye est un patronyme français.

Faye est également un patronyme d'origine sérère, présent au Sénégal et en Gambie. La plupart des « Faye » appartiennent à la lignée du grand roi Salomone (ou Sanmone) Faye (1870-1877), un des plus grands rois (Maad a Sinig) que le royaume du Sine ait connus.

 Abdoulaye Diagne-Faye (1978-), footballeur international sénégalais ;
 Alice Faye (1915-1998), actrice, danseuse et chanteuse américaine ;
 Amath Faye (1996-), athlète sénégalais ;
 Amaury Faye (1990-), pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre de jazz français ;
 Amdy Faye (1977-), footballeur sénégalais ;
 Anna Siga Faye (2000-), judokate sénégalaise ;
 Apollo Faye (1951-), joueur de basket-ball français ;
 Emmanuel Faye (1956-), philosophe français ;
 Éric Faye (1963), écrivain français ;
 Estelle Faye (1978-), scénariste, romancière et actrice française ;
 Fary Faye (1974-), footballeur sénégalais ;
 Fatou Kiné Faye (1991-), escrimeuse sénégalaise ;
 Gaël Faye (1982-), auteur-compositeur-interprète franco-rwandais ;
 Gnima Faye (née en 1984), athlète sénégalaise ;
 Guillaume Faye (1949-2019), journaliste et essayiste français ;
 Hélène-Frédérique de Faye-Jozin (1871-1842), compositrice française ;
 Hervé Faye (1814-1902), astronome français ;
 Hervé Charles Antoine Faye (1763-1825), ingénieur français
 Ibrahima Faye (1979-), footballeur sénégalais ; 
 Jean-Pierre Faye (1925-), écrivain et essayiste français ;
 Julia Faye (1893-1966), actrice américaine ;
 Kèye Fat Faye (1982-), karatéka sénégalaise ;
 Khady Fall Faye-Diagne (1971-) écrivaine franco-sénégalaise ;
 Léon Faye (1899-1945), résistant français, chef militaire du réseau de renseignements Alliance ;
 Léopold Faye (1828-1900), homme politique français ;
 Lyndsay Faye, romancière américaine, autrice de romans policiers historiques ;
 Mame Fatou Faye (1986-), athlète sénégalaise ;
 Maodomalick Faye (1987), footballeur sénégalais ;
 Marième Faye (1987-), nageuse sénégalaise ;
 Mbaye Faye (1948-), officier supérieur sénégalais ;
 Mor Faye (1947-1984), peintre sénégalais ;
 Mouhammad Faye (1985-), joueur de basket-ball sénégalais ;
 Omar Faye (1960-), athlète et homme politique gambien ;
 Ousmane Faye (1940-2001), peintre sénégalais ;
 Pape Omar Faye (1987-), footballeur sénégalais ;
 Randall Faye (1892-1948), réalisateur et scénariste britannique ;
 Rémi Faye (1956-), écrivain français ;
 Rose Angèle Faye (1980-), femme d'affaires franco-sénégalaise ;
 Safi Faye (1943-2023), réalisatrice de documentaires sénégalaise ;
 Shon Faye (1988-), écrivaine, rédactrice, journaliste et présentatrice anglaise ;
 Waly Faye (1933-1997), général de corps d’armée sénégalais, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire.

Prénom 
Faye est un prénom américain

Toponyme 

 Faye, une ancienne commune française du département de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à la commune de Ribérac ;
 Faye , une commune française située dans le département de Loir-et-Cher ;
 Faye, l'ancien nom de Faye-d’Anjou, commune française située dans le département de Maine-et-Loire ;
 Faye, un cratère météoritique sur la Lune.

 Faye, une rivière française qui coule dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Loire.

Voir aussi 
 La Faye, une commune française, située dans le département de la Charente
 Villers-la-Faye, une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or 
 Faye-l'Abbesse, une commune française située dans le département des Deux-Sèvres
 Faye-sur-Ardin, une commune française située dans le département des Deux-Sèvres
 Château_de_Faye, un château situé sur la commune de Flavignac dans la Haute-Vienne
 , plusieurs châteaux en France

Référence 

Prénom américain
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France